CA-NS steht für:
 Nova Scotia, ISO-3166-2-Code der kanadischen Provinz

Cans steht für:
 Kanadische Silbenschrift (ISO-15924-Code)

Cans ist der Familienname von:
 Joacim Cans (* 1970), Sänger der schwedischen Band Hammerfall

Cans ist Namensbestandteil von:
 Santo Estevo de Cans, Ort in Galicien, Spanien

CANS